Osoby o tym nazwisku:
 Florian Kulczyński (1950-) – polski lekkoatleta
 Jan Kulczyński (1931-2015) – polski reżyser teatralny i telewizyjny
 Leon Kulczyński (1847–1932) – polski nauczyciel
 Stanisław Kulczyński (1895-1975) – polski botanik, działacz polityczny
 Władysław Kulczyński (1890–1923) – polski taternik i lekarz
 Władysław Kulczyński (1854–1919) – polski nauczyciel, zoolog, arachnolog, taternik